Tanrıyar ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Tanrıyar (1914–2017), türkischer Mediziner und Innenminister der Türkei
 İpek Tanrıyar (* 1980), türkische Schauspielerin und Model

Tanrıyar der Name von:

 Tanrıyar (Dorf), ein Dorf in der türkischen Provinz Bitlis